The Tiger Woman – film del 1917 diretto da George Bellamy e J. Gordon Edwards
The Tiger Woman – serial del 1944 diretto da Spencer Gordon Bennet (come Spencer Bennett) , Wallace Grissell
The Tiger Woman – film del 1945 diretto da Philip Ford